Carlsbad pode referir-se à:

Cidades 
 Carlsbad, cidade na Califórnia, Estados Unidos;
 Carlsbad, cidade no Novo México, Estados Unidos;
 Karlovy Vary, cidade na República Tcheca.

Outros 
 Carlsbad North (Novo México), uma região censo-designada no Novo México, Estados Unidos;
 Parque Nacional das Cavernas de Carlsbad, no Novo México, Estados Unidos.

Desambiguação